Tammúz, Dumuzi sumer isten arámi–héber neve
 Tammuz, a zsidó naptár hónapja, a babiloni Araḫ Dumuzu (Duʾūzu) megfelelője